Arques kan syfta på:

 Arques, Aude, fransk kommun i departementet Aude
 Arques, Aveyron, fransk kommun i departementet Aveyron
 Arques, Pas-de-Calais, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Arques-la-Bataille, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Arques (flod) – en flod i Frankrike